Gorgophone (Γοργοφόνη) ist in der griechischen Mythologie

 Gorgophone (Tochter des Danaos), eine Danaide
 Gorgophone (Tochter des Perseus), die Ehefrau des Perieres und des Oibalos
 ein Beiname der Göttin Athene